Il singolare del torneo di tennis Puerto Vallarta Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrej Merinov che ha battuto in finale Mark Knowles 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Leander Paes (secondo turno)
 Nicolás Lapentti (quarti di finale)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Kevin Ullyett (secondo turno)

 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Guillermo Cañas (secondo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Vallarta Challenger 1997